Экскаватор:

 Экскаватор — основной тип землеройных машин, оснащённых ковшом.
 Экскаватор — стоматологический инструмент, который используется для удаления размягчённых тканей зуба.

См. также 

 Экскаватор Ру — российский интернет-портал, учрежденный в 2003 году.